У сезоні Футбольної ліги 1908/1909 чемпіонами втретє стали Ньюкасл Юнайтед.

Тоттенхем Хотспур зіграв у лізі свій перший сезон і одразу ж здобув право на перехід до Першого дивізіону. Шпори та Бредфорд Парк-Авеню замінили в Другому дивізіоні Лінкольн Сіті та Сток Сіті.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія